Vésigneul-sur-Coole, Marne
 Vésigneul-sur-Marne, Marne